Mutterbach ist ein Fließgewässername:

 Bexbacher Mutterbach, rechter Zufluss des Feilbachš (zur Blies) bei Bexbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Innere Mutterbach, rechter Zufluss des Mutterbach (Amper) aus dem Inneren Moos schon auf Grafrather Gebiet

 Mutterbach oder Moderbach, linker Zufluss der Albe nahe Sarralbe, Département Moselle, Lothringen
 Mutterbach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Grafrath, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Mutterbach (Blies), rechter Zufluss der Blies in Limbach, Gemeinde Kirkel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Mutterbach oder Dorfwiesenbächel oder Ramberger Bach, rechter Zufluss des Dernbachs in Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Mutterbach (Feilbach) – siehe oben → Bexbacher Mutterbach 
 Mutterbach (Feldbach), rechter Zufluss des Löschenbachs (rechter Oberlauf des Löschenbachs, zur Wieseth) bei Lölldorf, Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mutterbach (Glan), rechter Zufluss des Glans in Rutsweiler am Glan, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Mutterbach (Main), linker Zufluss des Mains nach Wörth am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Mutterbach (Mutterbach) – siehe oben → Innere Mutterbach 
 Mutterbach (Rodalbe), rechter Zufluss der Rodalb oder Rodalbe aus dem Rotztal gegenüber dem zur Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen gehörenden Teil von Biebermühle, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mutterbach (?) oder eher Petersberger Bach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Rodalb oder Rodalbe) bei Petersberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; mit drei kurzen, angeblich ebenfalls Mutterbach im Namen tragenden Zuflüssen vom Hang und aus der Aue

Siehe auch:
 Muttenbach